Palazzo Acerbi - edificio storico di Milano
 Palazzo Acerbi - edificio storico di Mantova
 Palazzo Gonzaga-Acerbi - edificio storico di Castel Goffredo